

Patronyme 

 Édouard Nganga (1933-2020), artiste congolais ;
 Francis Nganga (né en 1984), joueur français de volley-ball ;
 Igor Nganga (né en 1987), footballeur congolais ;
 Virginia Nganga (née en 1993), athlète kényane, spécialiste du 3 000 m steeple.